Спайдър-Мен (Човекът-паяк) е супергерой на Марвел Комикс.

Спайдър-Мен може да се отнася още за:
 Кино
 Спайдър-Мен, филм от 2002 г.;
 Спайдър-Мен 2, филм от 2004 г.;
 Спайдър-Мен 3, филм от 2007 г.;
 Невероятният Спайдър-Мен, филм от 2012 г.;
 Невероятният Спайдър-Мен 2, филм от 2014 г.;

 Телевизия
 Спайдър-Мен и невероятните му приятели, анимационен сериал (1981 – 1983);
 Спайдър-Мен: Анимационният сериал, анимационен сериал (1994 – 1998);
 Спайдър-Мен до краен предел, анимационен сериал (1999 – 2000);
 Спайдър-Мен: Новият анимационен сериал, анимационен сериал (2003);
 Невероятният Спайдър-Мен, анимационен сериал (2008 – 2009);
 Върховният Спайдър-Мен, анимационен сериал (2012 – ).